El College Basketball Invitational 2014 fue la séptima edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2014 ni en el National Invitation Tournament 2014. Se celebró entre el 18 de marzo y el 5 de abril de 2014, y el campeón fue el Siena College.

Participantes

Saint Bonaventure fue invitado al CBI 2014, pero declinó, alegando política de la universidad y costes.

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2014
National Invitation Tournament 2014

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2014
College Basketball Invitational